El descubrimiento de los elementos químicos conocidos en la actualidad  presenta aquí en orden cronológico. Cada elemento está listado según el orden en que fue descrito por primera vez como elemento puro, ya que la fecha exacta del descubrimiento de la mayoría de ellos no puede ser definida con precisión.

Se indica nombre de cada elemento, su número atómico, año del primer artículo o informe, el nombre del descubridor, y algunas notas relacionadas con el descubrimiento.

Tabla resumen

Elementos descubiertos en la Antigüedad (sin registrar)

Descubrimientos registrados de la tabla periódica

Véase también 
 Anexo:Elementos químicos, con el origen del nombre de los elementos
 Controversia sobre la denominación de los elementos

Referencias

Enlaces externos 
 Elements (en inglés)
 History of Elements of the Periodic Table (en inglés)
 Timeline of Element Discoveries (en inglés)

Historia de la química
Historia de la física

D